Gosaibi ist der Familienname folgender Personen:

 Sulaiman Hamad Al Gosaibi, saudi-arabischer Unternehmer
 Ghazi al-Gosaibi, saudi-arabischer Schriftsteller